Разъезд:
 Разъе́зд — разновидность раздельного пункта на железной дороге.
 Разъезд — исторический военный термин предвоенного периода, который обозначал конный патруль, выполняющий функции разведывательного органа.
 Разъе́зд — размежеванье, отвод земель во владенье кому-либо, означая межу пропашкой.
 Разъе́зд — бороздка на пашне для стока воды.
 Разъе́зд — устройство на дороге, чтобы встречные повозки могли свободно разъехаться, миновать друг друга.

Населённые пункты 

В России «Разъезд» и «Железнодорожный разъезд» являются также типом населённого пункта, а не только инфраструктурой железной дороги, к примеру «железнодорожный разъезд Каштак», а также составной частью названия некоторых населённых пунктов.
 Разъезд — посёлок в Краснодарском крае, входит в состав Карасунского внутригородского округа Муниципального образования город Краснодар.
 Разъезд 15 км - населенный пункт в Ахтубинском районе Астраханской области
 Железнодорожный разъезд 151 км (Новосибирская область) — населённый пункт в Новосибирской области.
 Железнодорожный разъезд 151 км (Приморский край) — населённый пункт в Партизанском районе Приморского края.
 Железнодорожный разъезд 9208-й км — населённый пункт в Надеждинском районе Приморского края.